Карл Вильгельм Кольбе-старший (; ) — немецкий художник, график и писатель романтического направления.

Жизнь и творчество 
Родился в семье обойщика Христиана Вильгельма Кольбе и его супруги, Анны Ролле. Образование получил во французской гимназии. После окончания учёбы, в 1780 году приезжает в Дессау и даёт там частные уроки принцам-наследникам княжества Анхальт-Дессау, параллельно преподает французский язык в «Филантропах Дессау». В Дессау же Кольбе начинает свои литературные занятия. В 1782 году он возвращается в Берлин и, под влиянием Даниеля Ходовецкого, пробует свои силы в живописи и графике. В 1782—1784 годах изучает юриспруденцию в Галле, бросает обучение и возвращается в Дессау, где опять преподаёт французский и искусство. В 1793 году окончательно принимает решение посвятить себя искусству. Вернувшись в Берлин, Кольбе поступает в Академию художеств, где учится у Даниеля Ходовецкого, Иоганна Вильгельма Мейля и Асмуса Карстенса. В ноябре 1795 года вступает в члены берлинской Академии. С 1796 преподаёт французский и рисование в гимназии Дессау (гимназии Фридриха). В 1798 году Кольбе становится придворным гравёром герцога Анхальт-Дессау Леопольда IV. В 1805—1808 годах живёт и работает в Цюрихе, в семье художника Соломона Гесснера и по заказу Леопольда IV создаёт графические копии его полотен. 

Кроме занятий живописью также написал ряд работ в области языкознания и сохранения чистоты немецкой речи. За заслуги в этой области в 1810 году был удостоен звания доктора философии университета в Галле. В 1829 году художник и писатель уходит от дел. Как художник Кольбе-старший писал преимущественно пейзажи Саксонии и Тюрингии, изображения растений. Особенно были популярны его графические «Листья трав», 28 листов с изображениями болотной растительности. 

Художник Карл Вильгельм Кольбе-младший был его племянником.

Художественные работы (избранное) 

Сборники графики:
 Листы пейзажного содержания (Blaetter groesstentheils Landschaftlichen Inhalts) в пяти частях, 1796–1800
 Серия из шести идиллических пейзажей (Folge von sechs kleinen idyllischen Landschaften), около 1800
 Серия из четырёх пейзажей в манере Антония Ватерлоо (Folge von vier Landschaften in Anthonie Waterloo Manier), 1802/1803
 Коллекция рисунков гуашью по мотивам Саломона Гесснера (Collection des Tableaux en Gouache et des Dessins de Salomon Gessner), 25 графических работ, 1806–1811
 Новое собрание графических работ (Neue Sammlung Radirter Blätter) в шести частях, около 1815–1828

Сочинения 
 Exposé de l’état actuel de l’établissement d'éducation fondé à Dessau. Leipzig 1785.
 О словесном богатстве немецкого и французского языков с приложениями на обоих для занятий поэзией (Über den Wortreichthum der deutschen und französischen Sprache und beider Anlage zur Poesie.) в 2 томах. Reclam, Leipzig 1806–1809. 2. Auflage 1818–1820.
 О количестве словесном, чистоте языка и очищении языка. Приложение к сочинению «О словесном богатстве...» (Über Wortmengerei, Sprachreinheit und Sprachreinigung. Anhang zu der Schrift „Über den Wortreichthum [...]“. Berlin 1809. 2. Auflage 1812. 3. Auflage 1823.
 Noch ein Wort über Sprachreinheit gegen Herrn K. Reinhart. Berlin 1815.
 Beleuchtung einiger öffentlich ausgesprochener Urtheile über und gegen die Sprachreinheit. Dessau 1818.
 Моя жизнь и мои работы в области языка и искусства (Mein Lebenslauf und mein Wirken im Fache der Sprache und der Kunst.) Reimer, Berlin 1825.

Литература 
 Ulf Martens: Der Zeichner und Radierer Carl Wilhelm Kolbe d. Ä. (1759–1835). Dissertation. Universität Hamburg 1976. Mann, Berlin 1976, ISBN 3-7861-4105-3.
 Norbert Michels (изд.): Carl Wilhelm Kolbe d. Ä. Imhof, Petersberg 2009, ISBN 978-3-86568-517-9.
 Agnes Thum: „Sieh, es kehrt auf Wörlitzens Fluren Arcadia zurück!“. Die Kräuterblätter Carl Wilhelm Kolbes d. Ä. Magisterarbeit. Ludwig-Maximilians-Universität, München 2006 (Volltext)

Дополнения

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 20 ноября
Родившиеся в 1757 году
Родившиеся в Берлине
Умершие 13 января
Умершие в 1835 году
Умершие в Дессау
Художники Германии
Графики Германии
Художники-пейзажисты
Писатели Германии
Филологи Германии
Придворные художники